Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2008 года — первый турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 24 по 26 апреля 2008 года в Гонконге. Для участия в кубке заявились шесть команд. Турнир прошёл по круговой системе, формат матча составил: 2 периода по 20 минут. Хоть турнир и считался официальным, рейтинг за это соревнование не учитывалось.

Первым победителем кубка стала сборная Тайваня, проигравшая хозяевам, сборной Гонконга – 1:2, но выиграла оставшиеся матчи. Несмотря на относительную неопытность в международных играх, большинство игр были довольно жёсткие. Команда Тайваня подтвердил свой статус фаворита. Их игра против сборной Гонконга была даже в эфире самых популярных телевизионных каналов города. Сборной Малайзии пришлось довольствоваться «серебром» после поражения в самой важной игре против тайваньцев. Несмотря на это, малайзийцы были вполне счастливы и праздновали второе место, как большую победу.

Турнир

Таблица

Результаты

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

''Примечание: Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

По данным: Eurohockey.com и IceHockey.Wikia.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Лок Банькинь

Примечания

Ссылки